

Jornais 
Ultima Hora — fundado em 1950 no Rio de Janeiro
Última Hora (1911) — fundado em 1911 no Rio de Janeiro
A Última Hora — do estado do Rio Grande do Sul, precursor do Zero Hora

Filmes 
The Front Page (1931) — filme dirigido por Lewis Milestone
The 11th Hour (filme) — documentário norte-americano de 2007 narrado por Leonardo DiCaprio

Escolas de samba do Brasil 
Última Hora do Itararé — de Santos
Última Hora (escola de samba) — de Uberlândia

Desambiguações de cinema
Desambiguações de jornais